Jméno a příjmení Jiří Malý má více nositelů:

 Jiří Malý (1899–1950) – český antropolog a lékař
 Jiří Malý (politik) (1921–???) – český a československý politik, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Malý (malíř) (* 1951) – český akademický malíř a ilustrátor